In 1909/10 werd het vijftiende Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

Altonaer FC 1893 werd kampioen en plaatste zich voor de Noord-Duitse eindronde. De club verloor in de halve finale van Holstein Kiel.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona
Duits competitievoetbal 1909/10